6281 Strnad – asteroide della fascia principale
 Oskar Strnad – architetto, scenografo e scultore austriaco